Aquileia steht für:

 Aquileia, Stadt in Italien
 Patriarchat von Aquileia, kirchlicher Staat und historische katholische Erzdiözese
 Titularerzbistum Aquileia, katholischer Ehrentitel des ehemaligen Erzbistums
 Heidenheim an der Brenz, römischer Name der Stadt
 Aquileia (Schiff, 1913), italienisches, später deutsches Hospitalschiff im Zweiten Weltkrieg